Thelephorella är ett släkte av svampar. Thelephorella ingår i ordningen Thelephorales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Thelephorella